Mus kan avse:

 Mus – små medlemmar av underfamiljen Musliknande gnagare
 Mus – vetenskapligt namn för släktet Möss
 Husmus – en liten gnagare, nuförtiden ett relativt vanligt sällskapsdjur
 Mus (ätt) – en svensk medeltida frälseätt
 Mus (dansk ätt) – en dansk ätt
 Muş (provins) – en provins i Turkiet
 Muş – en stad i Turkiet

Sammansättningar
 Datormus – en enhet som ansluts till en dator
 Mus-Olle